Thorsby kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Thorsby (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Thorsby, ort, Alabama, Chilton County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar